HMS Apollo kan verwijzen naar een aantal Britse oorlogsschepen, waaronder:
 HMS Apollo (1794), een Brits fregat dat in 1799 verging onder de Nederlandse kust;
 HMS Apollo (1944), een Britse mijnenlegger, gebouwd in 1943.